Proth ist der Familienname folgender Personen:

 François Proth (1852–1879), französischer Mathematiker

Siehe auch:
 Prothsche Primzahl